Il singolare femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Conchita Martínez 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Monica Seles (Campionessa)
 Assente
 Conchita Martínez (finale)
 Katerina Maleeva (semifinali)
 Nathalie Tauziat (quarti di finale)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Amy Frazier (quarti di finale)

 Assente
 Pam Shriver (terzo turno)
 Yayuk Basuki (secondo turno)
 Nicole Bradtke (terzo turno)
 Debbie Graham (secondo turno)
 Helen Kelesi (terzo turno)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Robin White (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1992